Аскера́нский район:
 Аскеранский район — административная единица в составе Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР
 Аскеранский район — административная единица в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики